Alternative Tentacles — инди-лейбл из Сан-Франциско (Калифорния, США), основанный в 1979 году участниками панк-группы «Dead Kennedys» Джелло Биафрой и Истом Беем Реем (East Bay Ray). Целью создания был выпуск дебютного сингла Dead Kennedys «California Über Alles». Специализируется на направлениях панк-рок, инди-рок, spoken word. В 1980-х годах управление лейблом полностью перешло к Джелло Биафре.

В начале существования Alternative Tentacles выпускали альбомы (позже переизданные другими лейблами) наиболее оригинальных групп альтернативной и панк-музыки: The Dicks, Black Flag, 7 Seconds, Butthole Surfers. На сборнике «Let Them Eat Jellybeans!» была представлена американская панк-музыка того времени. Кроме музыки, на Alternative Tentacles выходят альбомы левой направленности в жанре spoken word, в том числе самого Джелло Биафры.

Обложки сотен альбомов, каталогов, постеров и маек для Alternative Tentacles разработал Уинстон Смит (Winston Smith).

В октябре 2002 года лейбл переехал в калифорнийский город Эмервилль (Emeryville).

Артисты, выпускающиеся на лейбле 

 Мумия Абу-Джамал
 Akimbo
 Alice Donut
 Amebix
 BlöödHag
 Blowfly
 Brujeria
 Brutal Juice
 Burning Image
 Butthole Surfers
 The Causey Way
 Ноам Хомский
 Уард Черчилль
 Comets On Fire
 Creeps On Candy
 Crucifucks
 Dead Kennedys
 The Dicks
 D.O.A.
 Dot Wiggin Band
 The Evaporators
 eX-GIRL
 Face Puller
 F-Minus
 Джед Фэйр
 The False Prophets
 The Flaming Stars
 Fleshies
 Half Japanese
 I Object
 Knights of the New Crusade
 Lard
 Leftöver Crack
 Life After Life
 Los Olvidados
 Ludicra
 Nardwuar the Human Serviette
 Neurosis
 No Means No
 No WTO Combo
 Pansy Division
 Part Time Christians
 Pilot Scott Tracy
 Report Suspicious Activity
 Slim Cessna's Auto Club
 SNFU
 The Phantom Limbs
 Toxic Reasons
 Tribe 8
 Turn Me On Dead Man
 Уэсли Уиллис
 The Yuppie Pricks
 Howard Zinn
 Zolar X

Ссылки 

 Официальный сайт

Инди-лейблы
Лейблы звукозаписи США
Панк-рок-лейблы
Лейблы звукозаписи, основанные в 1979 году
Alternative Tentacles